Denumirea de Pobit Kamăk se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pobit Kamăk, un sat în comuna Trekleano, regiunea Kiustendil;
 Pobit Kamăk, un sat în comuna Velingrad, regiunea Pazardjik;
 Pobit Kamăk, un sat în comuna Razgrad, regiunea Razgrad.